Astarta (grupa muzyczna)
 Astarta Holding